Ted Bundy – assassino seriale statunitense
 Ted Bundy – rapper italiano
 Ted Bundy – film del 2002 diretto da Matthew Bright
 Ted Bundy - Fascino criminale – film del 2019 diretto da Joe Berlinger
 Ted Bundy - Confessioni di un serial killer – film del 2021 diretto da Amber Sealey